Юрий Семёнович Тарский (14 декабря 1920, Улла, Витебская губерния) — русский писатель, публицист, капитан II ранга.

В 1938 добровольцем поступил в ВМФ, в 1941 окончил военный факультет Дальневосточного университета (1941), назначен офицером оперслужбы Разведуправления главного штаба ВМФ. Участник Великой Отечественной войны. С 1942 служил на Балтийском флоте, с 1945 — заместитель командира 73-го отдельного разведывательно-диверсионного отряда ОСНАЗ Амурской флотилии. Награждён орденом Красного Знамени, дважды орденом Красной Звезды, медалями.

После войны окончил Каспийское высшее военно-морское училище им. С. М. Кирова (1950), редакционный факультет МПИ (заочно, 1963). Член Союза писателей СССР (1982).

Произведения 

 Испытание прочности. М., 1960 (Библиотечка журнала Советский моряк; № 5)
 Рассказ о подводной лодке. М., 1961
 Подводная вахта. М., 1962
 Сильнее смерти: Рассказы. М., 1963
 Топите их всех. М., 1963
 Испытание огнём. М., 1964 (Фантастика. Приключения. Путешествия)
 Подводная лодка уходит в поиск: Повесть. М., 1966
 Всплыть в назначенном квадрате. М., 1981
 Военно-морской флот. М., 1982

Переводы
  (в пер.)

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Публицисты по алфавиту
Публицисты СССР
Публицисты России
Участники советско-японской войны (СССР)
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Выпускники Дальневосточного государственного университета